(XIV-XVe s.), auteur de la Confusion de la secte de Muhamed (1515).
  (XVIe s.), mathématicien espagnol.
 Juan Andrés (1740-1817), jésuite et savant espagnol.